Le terme de Plan Méditerranée peut désigner :
 le Plan d'action pour la Méditerranée, lancé en 1975
 un plan lancé en 2016 par la France, Monaco et le Maroc à l'occasion de la COP 22.

Programme de gestion de l'environnement
Mer Méditerranée